Новомарьевка () — село в Баштанском районе Николаевской области Украины.

Основано в 1867 году. Население по переписи 2001 года составляло 63 человека. Почтовый индекс — 56180. Телефонный код — 5158. Занимает площадь 0,2 км².

Местный совет 
56174, Николаевская обл., Баштанский р-н, с. Марьевка, ул. Школьная, 27б; тел. 9-57-25.

Известные уроженцы 

 Будюк, Николай Васильевич — Герой Советского Союза.

Ссылки 
 

Населённые пункты Баштанского района